Weilheim steht für:

Städte und Gemeinden in Deutschland:
 Weilheim (Baden), Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Weilheim an der Teck, Stadt im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weilheim in Oberbayern, Kreisstadt des Landkreises Weilheim-Schongau, Bayern

Ortsteile in Deutschland:
 Weilheim (Balingen), Ortsteil der Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Weilheim (Blindheim), Ortsteil der Gemeinde Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Weilheim (Hechingen), Ortsteil von Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Weilheim (Monheim), Ortsteil der Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Weilheim (Rietheim-Weilheim), Ortsteil von Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Weilheim (Tübingen), Ortsteil der Stadt Tübingen, Baden-Württemberg

Schiffe:
 Minenjagdboot Weilheim (M 1059) (Frankenthal-Klasse) der Deutschen Marine

Infrastruktur:
 
 Bodenstation Weilheim des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

Siehe auch: